El Hato peut désigner :

El Hato : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 El Hato : capitale de la paroisse civile d'El Hato, dans la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón.
 El Hato : capitale de la paroisse civile de José Bernardo Dorante, dans la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme